Partner kan syfta på:

 Registrerat partnerskap – den juridiska motsvarigheten till samkönade äktenskap
 Partner – en person som äger en andel av exempelvis ett företag, se Delägare
 Partner (varumärke) – ett numera nerlagt varumärke inom Electrolux och sedan 2006 Husqvarna AB
 AB Partner – tidigare motorsågstillverkare i Mölndal